Кампа́нья ():
 Кампанья — коммуна в Италии.
 Кампанья (вокзал) — железнодорожный вокзал в Порту.
 Кампанья (концлагерь) — итальянский концлагерь для изоляции евреев.

Персоналии 
 Кампанья, Аврора (род. 1998) — итальянская спортсменка, борец вольного стиля.
 Кампанья, Давид (род. 1974) — испанский футбольный тренер.
 Кампанья, Джироламо (1549—1625) — итальянский скульптор.
 Кампанья, Мартин (род. 1989) — уругвайский футболист, вратарь аргентинского клуба «Индепендьенте».
 Кампанья, Хосе (род. 1993) — испанский футболист, полузащитник клуба «Алькоркон».

См. также 
 Компания (значения)
 Кампания (значения)